Die Abkürzung C$ steht für:

 die kanadische Währung, siehe kanadischer Dollar
 die nicaraguanische Währung, siehe Córdoba Oro

Siehe auch:
 Dollarzeichen

Abkürzung